Санта-Эулалия (,  — Святая Евлалия) — топоним:

Мексика
 Санта-Эулалия (Чиуауа) — город и муниципалитет, штат Чиуауа.

Португалия
 Санта-Эулалия (Арока) — район (фрегезия), муниципалитета Арока округа Авейру.
 Санта-Эулалия (Визела) — район (фрегезия), муниципалитет Визела округа Брага.
 Санта-Эулалия (Сан-Мартинью-де-Моруш) — район (фрегезия), муниципалитет Резенде округа Визеу.
 Санта-Эулалия (Сея) — район (фрегезия), муниципалитет Сея округа Гуарда.
 Санта-Эулалия (Элваш) — район (фрегезия), муниципалитет Элваш округа Порталегре.

Испания
 Санта-Эулалия-де-Ронсана — муниципалитет в провинции Барселона в составе автономного сообщества Каталония.

См. также 
 Евлалия и Юлия
 Сент-Элали